Кастельяр-дель-Вальес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 45,17 км². Население — 23129 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Castellar del Vallès en Google Maps

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны